Список самых высоких зданий Финикса  содержит упорядоченные по высоте самые высокие здания американского города Финикс, штат Аризона. Самое высокое здание Финикса — 40-этажная башня  высотой 147 метров, построенная в 1972 году. Второе и третье по высоте здания в Финиксе — 31-этажная  высотой 124 метра и 25-этажная  высотой 121 метр.

Начало истории создания высотных зданий в Финиксе относится к 1924 году, когда было завершено строительство 10-этажной  высотой 42 метра, которое выделялось своей высотой на фоне малоэтажной застройки города. Самым первым зданием Финикса высотой выше 100 метров является 26-этажная башня  высотой 104 метра, построенная в 1964 году. Самым высоким зданием, построенным в 1980-х годах, является , в 1990-х — , в 2000-х —  и .

В 1970-х годах было построено рекордное количество самых высоких зданий — 10. Всего в Финиксе насчитывается 30 здания высотой от 75 метров, которые существуют на данный момент. На данный момент строительство и обсуждение зданий высотой от 75 метров не ведётся.

Построенные 
В этом списке перечислены самые высокие здания Финикса высотой не менее 75 метров (высота измеряется по высоте верхнего архитектурного элемента, то есть до верхушки шпиля). Элементы, не являющиеся архитектурным продолжением здания, например, антенны, не учитываются.

Строящеся и предложенные к строительству здания 

На данный момент строительство и обсуждение зданий высотой от 75 метров не ведётся.

Хронология высочайших зданий Финикса

Комментарии 
 A. Первоначально здание называлось First National Bank Plaza, но позже переименовали в Wells Fargo Plaza.

Примечания

Ссылки 
 Финикс на SkyscraperPage 
 Финикс на Emporis 
 Финикс на сайте Совета по высотным зданиям и городской среде 

 

 
Финикс
Здания Финикса